CUR puede referirse a:
 el Aeropuerto Internacional Hato, según su código IATA;
 el Centro Universitario de Rivera, centro regional de la Universidad de la República (Uruguay);
 el Club Uruguayo de Rally, entidad que organiza dicho deporte en Uruguay; 
 la desaparecida empresa ferroviaria Central Uruguay Railway Company;
 el formato CUR, un formato de archivo para imágenes de cursor de Microsoft Windows, prácticamente idéntico al formato ICO (un formato de archivo de icono).